Коэффициент Шарпа — показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля.

Расчет коэффициента 
 , где

  — доходность портфеля (актива)
  — доходность от альтернативного вложения (как правило, берётся безрисковая процентная ставка)
  — премия за риск (математическое ожидание превышения доходности активов над доходностью от альтернативного вложения)
  — стандартное отклонение доходности портфеля (актива)

Если  является константой в течение рассматриваемого периода, то .

Коэффициент Шарпа используется для определения того, насколько хорошо доходность актива компенсирует принимаемый инвестором риск. При сравнении двух активов с одинаковым ожидаемым доходом, вложение в актив с более высоким коэффициентом Шарпа будет менее рискованным.

Ограничения 
 Измерение прибыли в коэффициенте Шарпа, основанное на среднемесячной доходности (или доходности за другой временной промежуток), выраженной в процентах годовых больше приспособлено для оценки возможной результативности в следующем месяце, чем для оценки результативности на протяжении всего года. Измерение прибыли, используемое в коэффициенте Шарпа, при оценке потенциальной доходности за расширенный период может привести к большим искажениям.
 Коэффициент Шарпа (в отличие от коэффициента Сортино, считающего только ограниченную «волатильность вниз») не делает различий между колебаниями стоимости активов вверх и вниз. Он измеряет совокупную волатильность портфеля, а не риск.
 Коэффициент Шарпа не делает различий между чередующимися и последовательными убытками.

См. также 
 Альфа Дженсена
 Коэффициент Бета
 Коэффициент Сортино
 Коэффициент Стерлинга
 Коэффициент Трейнора

Примечания

Литература 
 William F. Sharpe. The Sharpe ratio

Портфельные инвестиции
Финансовые показатели